Detzelbach ist ein Gewässername:

 Detzelbach (Kasbach), rechter Zufluss des Kasbachs (zum Mittelrhein) in der Waldgemarkung von Erpel, Landkreis Neuwied, Rheinland-Pfalz
 Detzelbach (Stockacher Aach), rechter Zufluss der Stockacher Aach bei Zollbruck, Gemeinde Orsingen-Nenzingen, Landkreis Konstanz, Baden-Württemberg
 Detzelbach (Usa), linker Zufluss der Usa unterhalb von Wernborn, Stadt Usingen, Hochtaunuskreis, Hessen

Siehe auch:
 Dettelbach